Khurana ist der Familienname folgender Personen:

 Akash Khurana, indischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Akarsh Khurana, indischer Regisseur und Drehbuchautor
 Madan Lal Khurana (1936–2018), indischer Politiker
 Rakesh Khurana (* 1967), indischer Soziologe
 Shanno Khurana (* 1927), indische Sängerin
 Sundar Lal Khurana (* 1919), indischer Politiker
 Thomas Khurana (* 1975), deutscher Philosoph